FNQ peut faire référence à :
 Far North Queensland, dans le Queensland en Australie,
 fédération de natation du Québec,